Limfjordbrug, een brug over de Limfjord uit 1933
Limfjordstunnel, een tunnel onder de Limfjord uit 1969
Derde Limfjordverbinding, een geplande derde verbinding over de Limfjord